Ликбе́з:
 Ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России и СССР.
 «Ликбез» — альманах, основанный в 1989 году В. В. Корневым, С. Ю. Лёвиным и С. Ю. Липовым.